Филл Лью́ис (; род. 4 сентября 1968) — американский актёр и режиссёр, известный по роли мистера Мосби в сериалах «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и «Всё тип-топ, или Жизнь на борту», а также по роли хирурга Хуча в сериале «Клиника».

Биография 
Льюис родился 4 сентября 1968 года в Уганде, в семье американского представителя в Уганде и Нигерии, Делано Льюиса.
С 18 лет он снялся во множестве сериалов, и нескольких фильмах, преимущественно исполняя второстепенные роли. В 2005 году Льюис сыграл роль управляющего отелем в популярном сериале «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», а затем в сиквеле «Всё тип-топ, или Жизнь на борту».

Фил Льюис женат на Меган Бентон Льюис, они воспитывают дочерей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту